Tomšič ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Tomšič (1842–1871), slowenischer Zeitungsverleger
 Bernard Tomšič (1811–1856), slowenischer Schriftsteller
 Dubravka Tomšič Srebotnjak (* 1940), slowenische Pianistin
 Emanuel Tomšič (1824–1881), slowenischer Dichter
 Franc Tomšič (1838–1917), slowenischer Bauingenieur

 Franjo Tomšič (1848–1908), slowenischer Eisenbahningenieur
 Gabrijel Tomšič (* 1937), slowenischer Mathematiker
 Ivan Tomšič (Jurist) (1902–1976), slowenischer Jurist
 Ivan Tomšič (Pädagoge) (1838–1894), slowenischer Pädagoge
 Jakob Tomšič (1897–1994), slowenischer Dichter
 Janez Tomšič (Pädagoge) (1908–1988), slowenischer Pädagoge
 Janez Tomšič (Admiral) (1909–1987), slowenischer Admiral
 Jožef Tomšič (1699–1742), Krainer Dichter in lateinischer Sprache
 Marjan Tomšič (* 1939), slowenischer Schriftsteller
 Miha Tomšič (* 1942), slowenischer Energietechniker
 Ljudevit Tomšič (1843–1902), slowenischer Schriftsteller
 Ron Tomsic (* 1933), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Stavko Tomšič (1901–1945), slowenischer Rechtsanwalt
 Štefan Tomšič (1853–1915), slowenischer Lehrer
 Tomaž Tomšič (* 1972), slowenischer Handballspieler und -trainer
 Tone Tomšič (1910–1942), slowenischer Kommunist und Widerstandskämpfer
 Vida Tomšič (1913–1998), slowenische Politikerin und Widerstandskämpferin